Piotr Rubik – polski kompozytor
 Anja Rubik – polska modelka
 Ernő Rubik – węgierski naukowiec, rzeźbiarz, architekt, i wynalazca kostki Rubika

 Rubik – miasto w Albanii

 rubik – jeden z poziomów diagnostycznych w glebach

 133250 Rubik – jedna z planetoid